Местные выборы в Польше прошли в 2018 году в два тура: первый тур состоялся 21 октября, второй 4 ноября. На выборах были избраны члены Сеймиков воеводств, члены советов повятов и гимн, а также президенты крупных городов, бурмистры и войты в малых.

Дата выборов 
Дата выборов была назначена Премьер-министром Польши Матеушом Моравецким 13 августа 2018 года. Первый тур, на котором избирались члены воеводских сеймиков, советов повятов и советов гимн, прошёл 21 октября 2018, второй тур, на котором избирались главы городов и главы гмин, состоялся через 2 недели 4 ноября 2018.

Изменения в закон о выборах 
Местные выборы 2018 года состоялись после внесения поправок в Избирательный кодекс Польши и «Закон о гминном, повятовом и воеводском самоуправлении» 11 января 2018 (вступили в силу 31 января 2018), наиболее важные из которых:

 Президенты городов, бурмистры и войты могут избираться на 2 срока подряд вместо одного.
 Продление срока полномочий органов местного самоуправления (таких как советы гмин, советы повятов и воеводских сеймиков) с 4 до 5 лет.
 Введение института общественных наблюдателей.
 Возможность голосования по почте остаётся только за людьми с ограниченными возможностями.
 Введение двух видов участковых избирательных комиссий: одна организует голосование, другая определяет результаты.
 Ограничение одномандатных округов до размеров гмин до 20000 жителей.

Результаты

Выборы войтов, бурмистров и президентов городов

Выборы в Сеймики воеводств

Выборы в Рады повятов

Выборы в Рады гмин

Выборы в Советы районов Варшавы

См. также 
 Парламентские выборы в Польше (2019)
 Президентские выборы в Польше (2020)

Примечания 

Польша
Региональные выборы в Польше
2018 год в Польше
Выборы в Польше